Карагандинский областной Экологический Музей (ЭкоМузей) находится в г. Караганде Республики Казахстан.

Специализируется на сохранении и развитии экологической культуры и обеспечении свободного доступа населения к экологической информации. Интерактивные экспозиции, построенные в псевдореалистической манере, рассказывают об актуальных экологических проблемах Центрального Казахстана — об истории и последствиях ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, о противоракетном полигоне Сары-Шаган. Большое внимание ЭкоМузей уделяет освещению истории и проблем космодрома Байконур и местной тяжелой промышленности.

Карагандинский ЭкоМузей — некоммерческая общественная организация, существует с 1997 года. Кроме собственно музейной деятельности, ЭкоМузей выполняет инновационные проекты по развитию альтернативной энергетики (специализация — биогазовые технологии), ведёт экологическую исследовательскую и проектную деятельность в соответствии с лицензией Министерства Охраны Окружающей Среды (МООС), проводит многолетние кампании по защите экологических прав населения в наиболее неблагоприятных районах. ЭкоМузей специализируется на проблемах химического загрязнения (в т. ч. Стойкие Органические Загрязнители (СОЗ, в том числе обнаружил 1000 т токсичных ПХД на заброшенной радиолокационной станции (Дарьял-У), ртуть, гептил (НДМГ) и др.), радиоактивных последствиях испытаний ядерного оружия, защите биоразнообразия, творческому развитию детей с особыми потребностями и других актуальных проблемах.

Карагандинский ЭкоМузей организует также образовательные туристические поездки по Центральному Казахстану.

Ссылки 
 Карагандинский Экологический Музей
 Проект по очистке р. Нура от ртутного загрязнения
 
 вид из космоса
 Проект по развитию в Казахстане экотуризма

Музеи, основанные в 1997 году
Появились в 1997 году в Казахстане
Экология Казахстана
Музеи Караганды
Музеи экологии